Norrmann ist der Familienname folgender Personen:

  Gerhard Philipp Heinrich Norrmann  (1753–1837), deutscher Jurist und Hochschullehrer
  Lars Norrmann (1651–1703), schwedischer lutherischer Theologe, siehe Laurentius Norrmannus

Siehe auch:
 Norman (Begriffsklärung)
 Normann
 Normanne (Begriffsklärung)
 Norrman